Želetice – gmina w Czechach, w kraju południowomorawskim, w powiecie Hodonín
 Želetice – gmina w Czechach, w kraju południowomorawskim, w powiecie Znojmo